Гийом Леме-Тивьерж (; род. 28 февраля 1976 года, Сен-Жером, Квебек, Канада) — канадский актёр, режиссёр и продюсер. Гийом впервые появился в кино, когда ему было 8 лет. С 18 лет занимается прыжками с парашютом. В 2001 году Гийом открыл школу парашютизма. Является также актёром телевидения и работает на радио. Марилуп Вульф — бывшая жена актёра — тоже актриса. У них есть двое сыновей. Кроме того, Гийом Леме-Тивьерж имеет ещё одного сына.

Фильмография

Награды 
 2005: номинация «лучшая роль второго плана» в сериале «Casino»
 2008: номинация «мужская вспомогательная роль» в фильме «Три похотливых поросёнка»
 2008: номинация «лучший актёр второго плана» в фильме «Три похотливых поросёнка» и другие награды

Примечания 
 Биография
 Официальный сайт

Ссылки 
 
 Гийом Леме-Тивьерж на сайте КиноПоиск

Актёры Канады
Актёры XX века
Актёры XXI века